Krankenpflegegesetz steht für:

 Deutschland: Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (KrPflG), siehe Krankenpflegegesetz (Deutschland)
 Österreich: Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegewesens 1949, heute Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG)

Siehe auch:
 Gesundheitsgesetz (GesG), Liechtenstein